Petäikkösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,88), 
 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,58), 
 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 28,32), 
 Petäikkösaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Petäikkösaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Petäikkösaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,52, long 28,00), 
 Petäikkösaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,20, long 26,68), 

Robotskapade Finlandförgreningar